

Cinema
Mickey – film muto del 1918 diretto da F. Richard Jones e James Young
Mickey – cortometraggio d'animazione del 1927 diretto da Dave Fleischer
Mickey – film del 2004 diretto da Hugh Wilson
La signorina rompicollo (Mickey) – film del 1948

Musica
Mickey – singolo di Toni Basil del 1981

Onomastica
Mickey – variante diminutiva inglese del nome proprio di persona Michael

Televisione
Mickey – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1964 al 1965

Pagine correlate
Michele
Michael